Ернст Лудвиг фон Хесен-Дармщат (, * 15 декември 1667 в дворец Фриденщайн в Гота, † 12 септември 1739 в дворец Йегерсбург при Айнхаузен) е от 1678 до 1739 г. ландграф на Хесен-Дармщат.

Биография 
Ернст Лудвиг е син на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1630 – 1678) от втория му брак с Елизабет Доротея фон Саксония-Гота-Алтенбург (1640 – 1709), дъщеря на херцог Ернст I фон Саксония-Гота-Алтенбург (1601 – 1675) и Елизабет София фон Саксония-Алтенбург (1619 – 1680).

След смъртта на баща му през 1678 г. го последва Лудвиг VII, по-големият полубрат на Ернст Лудвиг, който умира същата година. Той е последван от Ернст Лудвиг, който тогава е само на 11 години и стои до 1688 г. под регентството на способната му майка.

Ернст Лудвиг компонира маршове и свири на гамба. Занимава се с алхимия заради големите му финансови дългове.

Ернст Лудвиг се жени на 1 декември 1687 г. в Дармщат за Доротея Шарлота (1661 – 1705), дъщеря на маркграф Албрехт II от Бранденбург-Ансбах (1620 – 1667) и втората му съпруга София Маргарета (1634 – 1664). Техните деца са:
 Доротея София (1689 – 1723)
∞ 1710 граф Йохан Фридрих фон Хоенлое-Йоринген (1683 – 1765)
 Лудвиг VIII (1691 – 1768) ландграф на Хесен-Дармщат
∞ 1717 г. за Шарлота фон Ханау-Лихтенберг (1700 – 1726)
 Карл Вилхелм (1693 – 1707)
 Франц Ернст (1695 – 1716)
 Фридерика Шарлота (1698 – 1777)
∞ 1720 ландграф Максимилиян фон Хесен-Касел (1689 – 1753)

За втори път той се жени морганатично на 20 януари 1727 г. в Дармщат за Луиза София фон Шпигел (1690 – 1751), която е издигната на графиня фон Епщайн. С нея той има две дъщери:
 Луиза Шарлота (1727 – 1753), графиня фон Епщайн
 Фридерика София (1730 – 1770), графиня фон Епщайн
∞ 1764 фрайхер Лудвиг фон Претлак († 1781)

Освен това Ернст Лудвиг има един извънбрачен син с Шарлота фон Форстнер (1686 – 1727):
 Фридрих Карл Лудвиг фон Хоенщайн цу Фюрстенфелд (* 1711, † ок. 1715)

Родословно дърво

Литература 
 Friedhalm Ackva: Der Pietismus in Hessen, in der Pfalz, im Elsaß und Baden. In: Martin Brecht u. a.: Geschichte des Pietismus. Band 2. Der Pietismus Im Achtzehnten Jahrhundert. Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen 1995, ISBN 3-525-55347-1, S. 203 (Ausschnitt bei Google Books)
 Georg Wilhelm Justin: Statistisch-topographisch-historische Beschreibung des Großherzogtums Hessen. 4. Band. Darmstadt 1831, S. 34 f. (Digitalisat)
 Philipp Alexander Ferdinand Walther: Der Darmstädter Antiquarius. Darmstadt 1857, S. 169 ff. (Digitalisat)
 Philipp Alexander Ferdinand Walther: Darmstadt wie es war und wie es geworden. Darmstadt 1865, S. 167 ff. (Digitalisat)

Източници

Външни препратки 

 www.digada.de
 www.darmstadt.de 

Ландграфове на Хесен-Дармщат
Хесени
Носители на Ордена на слона
Родени в Гота
Родени през 1667 година
Починали през 1739 година